Костин дол може да се отнася за:

 Костин дол, село в община Кочани, Северна Македония;
 Костин дол, село в община Каменица, Северна Македония.